Palaeoprionodon (Палаеоприонодон — „древни Прионодон”) је изумрли род мачколиких звијери из породице Prionodontidae, који је у периоду раног Олигоцена настањивао подручје Европе. Овај изумрли род сисара је препознат као најближи знани сродник живућег рода сисара Prionodon.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи палеос (), која значи древанили прастар
 и рода Prionodon.

Назив врсте Paleoprionodon lamandini у преводу значи „древни Прионодон из Ламандина”.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Paleoprionodon.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Prionodontidae
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Литература 
 Filhol, H. 1880. Sur la de´couverte de mammiferes nouveaux dans les depots de phosphates de chaux du Quercy. C. R. Acad. Sci., Paris 90: 1579–1580.
 X. Huang. 1993. Note on some carnivorous remains from the Middle Oligocene of Ulantatal, Nei Mongol. Vertebrata PalAsiatica 31(4):294-303
 R. M. Hunt. 1998. Evolution of the aeluroid Carnivora: diversity of the earliest aeluroids from Eurasia (Quercy, Hsanda-Gol) and the origin of felids. American Museum Novitates 3252:1-65

Спољашње везе 

Prionodontidae
Изумрли сисари Европе